La Serie B 1935-1936 è stata la 7ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio (la 5ª a girone unico), disputata tra il 15 settembre 1935 e il 5 luglio 1936 e conclusa con la vittoria condivisa della  e del , al loro primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Vinicio Viani (Lucchese) con 35 reti.

Stagione 
Dopo due campionati disputati con le squadre divise in due gironi si ritornò al girone unico. In un campionato dal finale vivace, il , in testa nel girone d'andata insieme al  e al , fu superato in extremis dalla . Il 31 maggio, nel giorno dell'ultima, decisiva giornata, nel corso della quale il Novara si assicurò la sua prima Serie A vincendo a Pistoia e il Livorno superò agevolmente l', una forte pioggia si abbatté su Ferrara, costringendo l'arbitro a sospendere e rinviare alla settimana dopo la gara tra la  e la Lucchese quando questa era ferma sul 2-1 per i padroni di casa, risultato che avrebbe favorito i labronici. Nel recupero, però, la Lucchese vinse (0-4), conquistando per la prima volta la massima serie e condannando gli emiliani a disputare gli spareggi per evitare la retrocessione, che li videro cadere in Serie C assieme a  e , oltre a ,  e , già condannate. Si salvò il . Le retrocessioni furono sei a causa di una nuova riforma della serie cadetta che ridusse il numero delle squadre a 16 per la stagione 1936-37.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1936-1937.
      Retrocesso in Serie C 1936-1937.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. In caso di arrivo a pari punti in zona promozione o retrocessione era pervisto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Vezio Parducci Viareggio salvo dopo una serie di spareggi su campo neutro contro le ex aequo Foggia, Pistoiese e SPAL.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi salvezza

Classifica 

Legenda:
      Retrocesso in Serie C 1936-1937.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Vezio Parducci Viareggio salvo dopo una serie di spareggi su campo neutro contro le ex aequo Foggia, Pistoiese e SPAL.

 Le cinque gare di spareggio furono tutte disputate in campo neutro.
 Foggia-SPAL non fu disputata perché ininfluente ai fini della classifica.

Finale per pari merito

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Note

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
1935